Thou Shalt Not Covet – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Thou Shalt Not Covet – cortometraggio del 1916 diretto da Colin Campbell
Thou Shalt Not Covet – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Buffalo Film Company